Injecteur peut faire référence à :
 Injecteur, dispositif en mécanique
 Injecteur, type de programme en informatique
 Pistolet injecteur, instrument médical